Каризал Чико има више значења:

 Каризал Чико (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Каризал Чико (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику